Montcornet (Aisne)
 Montcornet (Ardenas)